Pedro Paulo pode referir-se a:

 Pedro Paulo & Matheus
 Pedro Paulo (futebolista)
 Pedro Paulo (político)
 Pedro Paulo (trompetista)

Desambiguações de antropônimos